Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewanu kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2014.

Turniej finałowy odbył się w dniach 8-12 stycznia 2013 w Tisdale, na lodowisku Tisdale Curling Club. 
Tytułów mistrzowskich broniła drużyna dowodzona przez Jill Shumay, nie awansowała ona do fazy play-off, została wyeliminowana przez Amber Holland w meczu barażowym.

W zawodach triumfowała Stefanie Lawton, w finale zwyciężyła 5:2 nad Michelle Englot.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
8 stycznia 2014; 14:00

Sesja 2. 
8 stycznia 2014; 19:30

Sesja 3. 
9 stycznia 2014; 9:30

Sesja 4. 
9 stycznia 2014; 14:00

Sesja 5. 
9 stycznia 2014; 19:30

Sesja 6. 
10 stycznia 2014; 9:30

Sesja 7. 
10 stycznia 2014; 14:00

Sesja 8. 
11 stycznia 2014; 9:30

Tie-breaker 
11 stycznia 2014; 14:00

11 stycznia 2014; 19:30

Play-off

Tie-breaker

A1-B1 
12 stycznia 2014; 9:00

A2-B2 
12 stycznia 2014; 9:00

Półfinał 
12 stycznia 2014; 13:00

Finał 
12 stycznia 2014; 17:00

Zobacz też 
 Scotties Tournament of Hearts 2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
  
 Oficjalny wyniki turnieju w serwisie curlsask.com 

2014
2014 w curlingu